Ма́рко Мариа́ни (; ) — итальянский хоккеист и кёрлингист, запасной в мужской команде Италии по кёрлингу на Олимпийских играх 2006 года.

После окончания карьеры как кёрлингиста перешёл на тренерскую работу.

Биография 
С 1986 по 1995 год играл в хоккей за клуб «Кортина». С 1986 по 1987 был в составе сборной Италии.

Наивысший результат в кёрлинге — восьмое место на чемпионате Европы по кёрлингу в 2003 году. На Олимпийских играх в Турине команда с участием Мариани заняла седьмое место.

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Его отец Лино Мариани — тоже кёрлингист и тренер, участник мужских чемпионатов мира в 1973 и 1974.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты Италии
Игроки ХК «Кортина»
Игроки сборной Италии по хоккею с шайбой
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Тренеры по кёрлингу Италии